Golpe dos Sargentos (Serra Leoa)
Golpe dos Sargentos (Suriname)
Revolta dos Sargentos (Cuba)